Гэмбилл — фамилия. Известные носители:

 Гэмбилл, Ян-Майкл (род. 1977) — американский теннисист.
 Гэмбилл, Тэмми (род. ?) — американская фигуристка.
 Гэмбилл, Шона (род. 1976) — американская модель, победительница Юная Мисс США 1994.